Ма́йя Ти́рума (, род. 28 ноября 1983 года, , Латвийская ССР) — латвийская саночница, тренер. Сестра Элизы Цауце-Тирумы.

Окончила  и , училась в  (по другим данным, в ). В 2014 году окончила .

В эстафете на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов получила две бронзовые медали, а на чемпионате Европы 2008 года — золото. В личных выступлениях наибольшим достижение стало 7-е место на чемпионате мира 2008 года, а также на чемпионате Европы 2010 года в Сигулде. Участвовала в трёх Олимпийских играх: в Солт-Лейк-Сити она была 18-й, в Турине — 17-й, в Ванкувере финишировала 9-й. На чемпионате мира 2011 года заняла 19-е место. В 2013 году спортсменка объявила о завершении карьеры и заняла пост главного тренера французской сборной по санному спорту. Тренерами спортсменки выступали Айварс Калныньш, Янис Озолиньш, Петерис Циманис. После трёх лет работы во Франции Майя Тирума вернулась на родину и в 2016 году заняла посты тренера и менеджера латвийской сборной по санному спорту.

В марте 2018 года, после нескольких лет знакомства, Майя Тирума вышла замуж за немецкого саночника Яна Айхгорна.

Увлекается чтением, туризмом, ездой на велосипеде, а также вязанием и кулинарией.

Примечания

Ссылки 
 Maija Tiruma — FIL-Luge profils
 LOK profils

Саночники Латвии
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Европы по санному спорту